Anadia peut désigner :

Toponyme 
 Anadia, municipalité du située dans l'État d'Alagoas, au Brésil ;
 Anadia, municipalité située dans le district d'Aveiro, au Portugal ;
 Anadia, paroisse civile et ville qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;

Cinéma 
 Anadia, documentaire portugais (1950) ;

Biologie 
 Anadia, un genre de lézard de la famille des Gymnophthalmidae.

Homonymie de toponyme